De FIM Wereldserie Supersport 1997 was het eerste seizoen van dit kampioenschap en telde elf wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 20 april verreden op het Circuito Internazionale Santa Monica in Italië. De laatste wedstrijd werd op 12 oktober op het Sentul International Circuit in Indonesië verreden. De Italiaan Paolo Casoli wist het kampioenschap te winnen met 145 punten.

Kalender

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Referenties

Wereldkampioenschap Supersport
Motorsport in 1997